Старцево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Старцево — село в Смолянской области.

Россия 
 Старцево — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Старцево — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Старцево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Старцево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Старцево — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Старцево — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Старцево — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Старцево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Старцево — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Старцево — село в Орловском районе Орловской области.
 Старцево — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Старцево — деревня в Бежаницком районе Псковской области (МО Ашевское).
 Старцево — деревня в Ржевском районе Тверской области.